Сапежанка — название населённых пунктов на Украине:

 Сапежанка — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Сапежанка — село в Каменка-Бугском районе Львовской области.
 «» — сорт груши.